Die Dubai Duty Free Tennis Championships 2013 waren ein Damentennisturnier der Premier-Kategorie, das Preisgeld betrug insgesamt 2.000.000 $. Sie fanden vom 18. bis zum 23. Februar 2013 in Dubai statt. In der gleichen Woche finden in Bogotá die XXI Copa Claro Colsanitas 2013 und in Memphis (Tennessee) die U.S. National Indoor Tennis Championships 2013 statt, die beide der International-Kategorie angehören.

Dubai Duty Free Tennis Championships wurden auf Hartplatz ausgetragen. Im Einzel gehen 28 Spielerinnen an den Start, die vier topgesetzten Spielerinnen erhalten in der ersten runde ein Freilos. Im Doppel starten 16 Paare.

Titelverteidigerin im Einzel war Agnieszka Radwańska, sie schied dieses Jahr im Viertelfinale aus. Titelverteidiger im Doppel war das Duo Liezel Huber/Lisa Raymond beide treten heuer mit anderen Partnerinnen an.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Dubai Duty Free Tennis Championships 2013 fand vom 16. bis 17. Februar 2013 statt. Ausgespielt wurden in vier Runden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spielerinnen haben die Qualifikation überstanden und spielen im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Dubai